Dschelepow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Sergejewitsch Dschelepow (1910–1998), russischer Kernphysiker und Hochschullehrer
 Wenedikt Petrowitsch Dschelepow (1913–1999), russischer Kernphysiker